Perušić, općina u Hrvatskoj
 Perušić Benkovački, naselje je u sastavu grada Benkovca
 Perušić Donji, naselje je u sastavu grada Benkovca